Homesick – album dei Deacon Blue del 2001
 Homesick – album degli A Day to Remember del 2009
 Homesick – singolo dei Pennywise del 1993, dall'album Unknown Road
 Homesick – singolo dei The Vines del 2003, dall'album Highly Evolved
 Homesick – brano musicale di Dua Lipa del 2017, dall'album Dua Lipa
 Homesick – EP di Trevor Daniel del 2018